Mosely est un patronyme anglo-saxon porté notamment par :
 Peter Mosely (1980-), musicien américain,
 John Mosely Turner (1856–1968), premier britannique supercentenaire à avoir atteint l'âge de 110 ans.

Autres 
 Franklin Mosely, personnage fictif de jeux vidéo.
 Le flocon de Mosely, une fractale.

Voir aussi 
 
 Moselly

Homonymie de patronyme